Роллс-Ройс Валчер () — британский авиационный мотор, разработанный незадолго до Второй мировой войны фирмой «Роллс-Ройс». Он представлял собой довольно необычный X-образный 24-цилиндровый двигатель, в котором использовались четыре шестицилиндровых блока от двигателя Kestrel, работающих на один вал и имеющих общий картер. Расчётная мощность составляла около 1780 л.с. (1309 кВт), но из-за последующих проблем с доводкой эксплуатационная мощность была понижена до 1450-1550 л.с. путём ограничения максимальных оборотов.

В соответствии с принятой на фирме системой наименований авиационных двигателей в честь хищных птиц, новый мотор получил название, приблизительно соответствующее русскому «падальщик» или «стервятник».

Хотя под Vulture разрабатывались несколько новых типов самолётов, работа над двигателем была прекращена в 1941 г., а разработчики сконцентрировали усилия на более успешном Merlin. Другим двигателем со сходными параметрами был Napier Sabre, показавший себя более успешным после длительной доводки.

Разработка и конструкция 
Rolls-Royce Kestrel с рабочим объёмом 21,24 литр (1296 кубич. дюймов) был довольно обычным по конструкции V-образным 12-цилиндровым двигателем. Vulture представлял собой, по сути, сдвоенный Kestrel, с новым картером, коленчатым валом новой конструкции и рабочим объёмом 42,48 л (2592 кубич. дюйма). Хотя диаметр цилиндров и ход поршней остались прежними, расстояние между цилиндрами в блоке было увеличено из-за большей длины вала с дополнительным коренным подшипником и более широкими шатунными шейками.

Двигатель не был доведён, поскольку фирма «Роллс-Ройс» прекратила его разработку в 1940 г. во время Битвы за Британию, чтобы сконцентрировать усилия на Merlin. Из-за этого эксплуатационная надёжность Vulture была очень низкой. Кроме недобора мощности, он страдал от частых поломок шатунных подшипников, причиной которых было нарушение смазки, а также имел проблемы с охлаждением. Инженеры Роллс-Ройс сначала были уверены, что смогут решить проблемы, но, отчасти благодаря ускоренному развитию в 1940 г., значительно меньший Merlin уже практически достиг мощности, предусмотренной первоначальной спецификацией на Vulture, поэтому производство последнего было прекращено после постройки всего лишь 538 экземпляров.

Применение 

Vulture был задуман в качестве силовой установки для перехватчика Hawker Tornado, но с прекращением доводки двигателя фирма Хоукер оставила проект Tornado в пользу Typhoon, на который устанавливался двигатель Napier Sabre. Также была прекращена разработка версии бомбардировщика Vickers Warwick под этот двигатель.

Единственным серийным самолётом с двигателями Vulture стал двухмоторный бомбардировщик Avro Manchester. Когда выявились проблемы с надёжностью двигателей, команда разработчиков Avro Aircraft убедила , что доводка резервной версии «Манчестера» с четырьмя моторами Merlin предпочтительнее, чем переоборудование заводов фирмы под выпуск бомбардировщиков Handley Page Halifax. Получившийся самолёт сначала назывался Manchester Mk. III, а затем был переименован в Lancaster и достиг выдающихся успехов в качестве основного тяжёлого бомбардировщика Королевских ВВС.

Спецификация (Vulture V)

См. также

Связанные разработки
Rolls-Royce Kestrel
Rolls-Royce Peregrine

Схожие двигатели
Rolls-Royce Exe
Rolls-Royce Pennine
МБ-100

Ссылки

Литература

 Gunston, Bill. World Encyclopaedia of Aero Engines. Cambridge, England. Patrick Stephens, 1989. ISBN 1-85260-163-9.
 Lumsden, Alec. British Piston Aero-Engines and their Aircraft. Marlborough, Wiltshire: Airlife Publishing, 2003. ISBN 1-85310-294-6.
 Rubbra, A.A. Rolls-Royce Piston Aero Engines - a designer remembers: Historical Series no 16: Rolls Royce Heritage Trust, 1990. ISBN 1-872922-00-7.

Поршневые авиационные двигатели
Авиационные двигатели Rolls-Royce